Ceci est une liste de quelques cités daces et/ou daco-romaines.
 Acidava
 Acmonia
 Amutrium
 Angustia
 Apulum > Alba Iulia
 Aquae
 Arcidava > Varadia
 Arcinna
 Arcobadara
 Argedava > Popeşti - capitale de Burebista
 Argidava
 Buridava > Ocnele Mari
 Callatis > Mangalia - colonie grecque
 Capidava > Capidava, Constanţa 
 Carsidava
 Comidava
 Dierna
 Docidava
 Drobeta > Drobeta Turnu Severin
 Drubetis
 Frateria
 Lizisis
 Marcodava
 Napoca > Cluj-Napoca
 Netindava
 Patridava
 Patruissa
 Pelendava > Craiova
 Petrodava
 Pinum
 Pirum
 Polonda
 Porolissum
 Praetoria Augusta
 Ramidava
 Recidava
 Rucconium
 Salinae
 Sandava
 Sarmizegetusa - capitale de  Décébale
 Singidava
 Sornum
 Sucidava > Corabia
 Tiasum
 Tibiscum
 Tibiscum
 Triphulum
 Ulpianum
 Utidava
 Zeugma
 Ziridava
 Zurobara
 Zusidava

Les forteresses daces dans les monts Orăştie font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999.

Voir aussi une liste plus complète des forteresses et cités daces.

Histoire de la Dacie